Alex Teixeira Santos (Duque de Caxias, 6 januari 1990) is een Braziliaans voetballer die bij voorkeur als vleugelspeler speelt. Hij speelt sinds augustus 2021 voor het Turkse  Besiktas JK.

Clubcarrière 
Op 11 mei 2008 maakte Alex Teixeira zijn competitiedebuut tegen SC Internacional. Hij scoorde zijn eerste doelpunt in de Braziliaanse Série A voor Vasco da Gama op 28 juni 2008 tegen Portuguesa. Op 21 december 2009 tekende Teixeira een vijfjarig contract bij Sjachtar Donetsk. Hij debuteerde voor Sjachtar Donetsk op 20 maart 2010 tegen Zorja Loehansk. Op 3 oktober 2010 maakte hij zijn eerste doelpunt in de Oekraïense competitie tegen Dynamo Kiev. In juli 2013 zette de Braziliaan zijn handtekening onder een nieuw vijfjarig contract bij Sjachtar. Zowel in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 won hij de landstitel met Sjachtar. Tijdens het seizoen 2014/15 maakte Teixeira zestien doelpunten in 21 competitiewedstrijden. In februari 2016 ging hij naar het Chinese Jiangsu Suning FC voor een transfersom van €50.000.000,-.

Interlandcarrière 
Teixeira kwam uit voor Brazilië -17 en Brazilië -20, maar nooit voor het Braziliaans voetbalelftal.

Statistieken

Erelijst

Referenties 

Braziliaans voetballer